Markovski (en macédonien : Марковски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1975), footballeur serbe ;
  (né en 1983), footballeur macédonien ;
 Gjorgi Markovski (né en 1986), skieur alpin macédonien ;
  (né en 1992), joueur de basket-ball macédonien ; 
  (né en 1935), joueur de hockey sur glace bulgare ;
 John Markovski (né en 1970), footballeur australien ;
  (né en 1988), joueur de basket-ball macédonien ;
  (né en 1968), footballeur yougoslave puis macédonien ;
  (né en 1986), footballeur serbe ;
  (1939–1975), écrivain bulgare ;
  (né en 1972), entraîneur de football norvégien ;
  (né en 1968), entrepreneur bulgare ;
 Venko Markovski (1915–1988), écrivain, poète et homme politique bulgare ;
 Zare Markovski (né en 1960), joueur puis entraîneur de basket-ball macédonien naturalisé italien.

Notes et références